Il singolare del torneo di tennis Cali Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Xavier Daufresne che ha battuto in finale Martin Stringari 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Pablo Arraya (primo turno)
 Francisco Montana (primo turno)
 Pedro Rebolledo (quarti di finale)
 José Daher (secondo turno)

 Luis Lobo (primo turno)
 Oliver Fernández (semifinali)
 Martin Stringari (finale)
 Felipe Rivera (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cali Challenger 1991